Sport Huambo e Benfica (SHB), mais conhecido como Benfica do Huambo, é um clube multi-desportivo da cidade de Huambo, na província do Huambo, em Angola. Disputou o Girabola - Primeira Divisão Angolana de Futebol pela última vez em 1997.

Foi campeão do Campeonato do Estado Ultramarino de Angola de 1972,, além de ter sido campeão do Campeonato Provincial do Huambo em 2005. Sua equipe feminina de futebol foi campeã do Campeonato Provincial do Huambo em 2005.

Histórico 
O clube foi fundado em 29 de setembro de 1931 sob o nome Sport Nova Lisboa e Benfica, mudando seu nome em 1975 para Estrela Vermelha do Huambo. Na década de 1980 chegou a chamar-se Mambroa Sport Clube ate que, em 1990, foi finalmente renomeado como Sport Huambo e Benfica.

Clubes de futebol de Angola